Kukate ist die Bezeichnung folgender Orte
 Kukate, Ortsteil der niedersächsischen Gemeinde Waddeweitz
 Kukate (Gedo), Ort in der Region Gedo in Somalia